Domina Vacanze – azienda
Domina Vacanze – squadra sponsorizzata dall'azienda omonima, attiva tra 2003 e 2004, poi rinominata in Naturino-Sapore di Mare e Aurum Hotels
Domina Vacanze – squadra sponsorizzata dall'azienda omonima, attiva nel 2005, poi fusasi con la Wiesenhof a formare il Team Milram